Роберт Аллен «Р. А.» Дики (; ) — американский профессиональный бейсболист, выступавший в Главной лиге бейсбола на позиции питчер за клубы «Техас Рейнджерс», «Сиэтл Маринерс», «Миннесота Твинс», «Нью-Йорк Метс», «Торонто Блю Джейс» и «Атланта Брэйвз». Лучший питчер 2012 года Национальной лиги по версии TSN, обладатель приза Сая Янга. В составе сборной США стал бронзовым призёром летних Олимпийских игр 1996 года. Является единственным действующим питчером МЛБ, который использует технику подачи наклбол в качестве своей основной подачи.

Спортивная карьера 
В 1993 году состоялся драфт новичков МЛБ и Дики был выбран только в 10-м раунде клубом «Детройт Тайгерс», однако контракт так и не был подписан. Следующую попытку попасть в МЛБ Дики предпринял в 1996 году и был выбран уже в первом раунде под общим 18-м номером командой «Техас Рейнджерс». В том же году Дики стал бронзовым призёром летних Олимпийских игр, которые проходили в Атланте. Дики выходил на поле в двух матчах и оба раза сборная США уверенно побеждала своих соперников. C 1997 года Дики стал играть в клубах, входящих в систему Рейнджерс. За 5 лет Дики успел поиграть в трёх командах в различных лигах.

21 апреля 2001 года Дики дебютировал в составе «Техас Рейнджерс». В своём дебютном сезоне Р. А. сыграл всего в 4 матчах. 2002 года Дики вновь провёл в составе «Оклахомы Ред Хоукс». На протяжении всей карьеры Дики подавал подачу, которая была близка по технике к наклболу — одной из самой сложной подачи в бейсболе. Понимая, что доведя подобную подачу до совершенства Дики станет одним из сильнейших питчеров, он решил усиленно тренировать подобную технику подачи. В начале 2006 года тренерский штаб решил дать шанс Дики использовать наклбол в матчах МЛБ, однако после 6-и хоум-ранов, выполненных после подач Роберта, он был отправлен в «Оклахому». Всего за 5 сезонов в Техасе показатель ERA у него составил 5,72. 11 октября 2006 года Дики стал свободным агентом. В начале следующего сезона Роберт подписал контракт с «Милуоки Брюэрс», по которому он проводил сезон в клубе Низшей лиги «Нэшвилл Саундс». В конце сезона Дики вновь стал свободным агентом.

29 ноября 2007 года Дики подписал контракт с «Миннесотой Твинс», однако уже спустя неделю его обменяли в «Сиэтл Маринерс» на ранний выбор в драфте. Спустя несколько месяцев условия обмена изменились и вместо выбора в драфте Миннесота получила молодого Джаира Фернандеса. В составе «Сиэтл Маринерс» он выходил на площадку в 32 матчах, а показатель ERA составил 5,21. 2009 год Дики провёл уже в составе "Миннесоты Твинс, которая вновь подписала Роберта, как свободного агента, однако на площадку он выходил крайне редко, а в старте появился всего лишь раз.

21 декабря 2009 года Дики подписал контракт с клубом восточного дивизиона Национальной лиги «Нью-Йорк Метс». Первые два сезона сложились для Дики неплохо. Он довольно часто выходил на площадку и имел хороший показатель ERA. 2012 год стал для Дики лучшим в карьере. Уже с первых месяцев он демонстрировал великолепную игру, полностью используя всю непредсказуемость своего наклбола. В июне он был признан питчером месяца, а в июле впервые в карьере был выбран для участия в Матче всех звёзд МЛБ. Всего за 2012 год Дики сыграл наибольшее количество иннингов во всей Национальной лиге, стал лидером по количеству страйк-аутов и шут-аутов, а также стал третьим по показателю WHIP, равным 1,053. По итогам сезона Дики стал обладателем самой значимой награды для питчеров приза Сая Янга, а также получил приз, как лучший питчер по версии TSN.

В начале 2013 года 38-летний Дики в результате крупного обмена перешёл в состав «Торонто Блю Джейс», с которым подписал контракт на 4 года на общую сумму в $41 млн. По итогам первого сезона Дики стал обладателем награды Голден Глоув. 

В 2017 году Дики стал игроком «Атланты Брэйвз». Отыграв один сезон в составе клуба 43-летний бейсболист принял решение завершить спортивную карьеру.

Личная жизнь 
 Женат, имеет двух сыновей и двух дочерей.

Примечания

Ссылки 
 
 Р. А. Дики — статистика в MLB на сайте Baseball-Reference.com
 Р. А. Дики — статистика в Низших лигах на сайте Baseball-Reference.com
 Р. А. Дики — профиль на сайте ESPN
 Р. А. Дики — профиль на сайте mlb.com
 

Бейсболисты США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бейсболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки «Теннесси Волонтирс» (бейсбол)
Игроки «Техас Рейнджерс»
Игроки «Сиэтл Маринерс»
Игроки «Миннесота Твинс»
Игроки «Нью-Йорк Метс»
Игроки «Торонто Блю Джейс»
Игроки «Атланта Брэйвз»
Питчеры МЛБ
Обладатели Приза Сая Янга